Barril
Ou ainda:
Barril (unidade)

Localidades

Barris (Salvador)

Barril (São Nicolau)

Praia do Barril

Desambiguação